Бекбаев — тюркская фамилия. Имеет женскую форму Бекбаева. Известные носители:
 Бекбаев, Алмат Маратович (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Бекбаев, Байбосын (1890—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Бекбаева, Майя Толегеновна (род. 1979) — казахстанская журналистка.

См. также 
 Бекбоев